Palazzo Doria est le nom donné à plusieurs édifices historiques situés principalement dans le centre historique de Gênes mais aussi dans d'autres villes italiennes.

Palazzo del Principe Doria, connu aussi comme le Palazzo del Principe di Genova, est un des principaux édifices historiques de Gênes.
, à Gênes. 
, à La Spezia
Villa Doria Centurione à Gênes. 
Palazzo Doria d'Angri à Naples
 à Gênes
Palais Lamba Doria à Gênes
 à Avigliano
Palazzo Doria Pamphilj à Rome
 à Gênes.
Palazzo Doria-Spinola à Gênes
Palazzo Doria-Tursi à Gênes
 à Gênes
 à Gênes.

Articles connexes
Liste des palais de la ville de Gênes